Prvenstvo Jugoslavije u velikom rukometu za žene za 1951. je drugi put zaredom osvojio Zagreb.

Savezna liga

Republička prvenstva

Hrvatska 
Prvenstvo Hrvatske u velikom rukometu za žene za 1951. je osvojila Lokomotiva iz Virovitice. 

Konačni poredak: 
 Lokomotiva (Virovitica)
 Kožaraca (Varaždin
 Lokomotiva (Zagreb
 Željezničar (Osijek

Izvori 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1951